Бревик () — город в Норвегии в губернии (фюльке) Телемарк.

Город расположен на мысу у слияния фьордов Фриерфьорд и Лангессунфьорд. Население 3 тысячи жителей.

Название города происходит от старонорвежских слов  («широкий») и  («вход»). Статус города Бревик получил в 1680 году, в 1964 году утратил его при объединении с городом Порсгрунн, и вновь получил его в 1996 году.

Порт Бревик занимал ведущее место по экспорту льда и леса (вывоз леса прекращен в 1960 году).
В 1895 году город был соединён с сетью железных дорог (пассажирские перевозки прекращены в 1968 году, сейчас только грузовые).

В Бревике находится один из двух цементных заводов фирмы Norcem.

Исторические вехи 
 1630 — первые военные укрепления на месте города
 1670 — построена первая церковь
 1680 — Бревик получает статус города
 1689 — в Бревике открыта почта
 1693 — в Бревике открыта первая школа
 1849 — начат выпуск газеты
 1849 — открыта публичная библиотека
 1895 — открыто железнодорожное сообщение
 1964 — объединение с муниципалитетом Порсгрунн
 1996 — восстановление статуса города

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт города Бревик
 
 Яхт-клуб Бревика

Города Норвегии